

Patronyme 

 Achille Perrier de La Genevraye (1787-1853), officier, inspirateur de Nez-de-Cuir, gentilhomme d'amour ;
 Alexandre Perrier (1862-1936), peintre suisse ;
 Anne Perrier, (1922-2017), écrivaine et poète vaudoise ;
 Antoine Perrier (1836-1914), député et ministre de la Justice français ;
 Charles Perrier (1813-1878), personnalité politique française ;
 Chloé Perrier, chanteuse française.
 Damien Perrier (1989-), golfeur professionnel français ;
 Denise Perrier (1935-), Miss Monde 1953 et actrice française ;
 Edmond Perrier (1844-1921), zoologiste français ;
 Emilio Sánchez Perrier (1855-1907) peintre espagnol ;
 Ernest Perrier (1881-1958), personnalité politique et ecclésiastique suisse ;
 Eugène Perrier (1810-1879), personnalité politique française ;
 Florent Perrier (1973-), skieur français ;
  ;
 Ghislain Perrier (1987-), escrimeur brésilien ;
 Glorianne Perrier (1929-2015), kayakiste américaine ;
 Henri Perrier de La Bâthie (1873-1958), botaniste français ;
  ;
 Jean-Claude Perrier (1957-), journaliste, éditeur et écrivain français ;
 Jean-François Perrier (1947-), acteur français ;
 Jean-Joël Perrier-Doumbé (1978-), footballeur franco-camerounais ;
 Joseph Perrier (1795-1870), personnalité politique française ;
 Louis Eugène Perrier (1835-1912), médecin et fondateur de la future source d'eau minérale homonyme ;
  ;
 Marcel Perrier (1933-2017), évêque catholique français ;
 Marie-Jacques Perrier (1924-2012), chanteuse et journaliste française ;
 Mireille Perrier (1959-), actrice française ;
 Nicole Perrier (1941-), chanteuse québécoise ;
 Olivier Perrier (1940-), acteur français ;
 Patrick Perrier (1957-2015), joueur de rugby à XV français ;
 Pierre Perrier (1984-), acteur français ;
 Pierre Perrier (1935-), ingénieur français ;
 Rémy Perrier (1861-1936), zoologiste français.

Pseudonyme 

 Perrier (1784-1863), acteur français.

Toponyme 

 Perrier, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Le Perrier, commune française de Vendée
 Le Perrier, un quartier à Annemasse

Autres 
 Perrier, eau minérale française du groupe agro-alimentaire suisse Nestlé
 Laurent-Perrier, champagne français

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme suisse